Список станцій Українських залізниць

Ч